Пётр Тимченко:
 Тимченко, Пётр Антонович (1896—?) — советский партийный деятель, председатель Львовского облисполкома.
 Тимченко, Пётр Семёнович (1928—2009) — колхозник, бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Тимченко, Пётр Сергеевич (1902—1990) — красноармеец, Герой Советского Союза.